Alfred Lundgren kan syfta på:

 Alfred Lundgren (1843–1916), organist och politiker
 Alfred Lundgren (1879–1949), telegraftjänsteman och maskiningenjör
 Alfred Rudolf Lundgren (1852–1929), ingenjör och kartograf